Gábor Hajdú ()  un deputat român, membru al Camerei Deputaților în legislatura 2020-2024.

Deputați români 2020-2024
Politicieni români de etnie maghiară
Politicieni români în viață